Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Jacksonville 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Judy Tegart Dalton e Karen Krantzcke che hanno battuto in finale Vickie Berner e Billie Jean King 7-5, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Jacksonville 1972